De wereldkampioenschappen boksen worden tweejaarlijks georganiseerd door de Internationale Boksbond (International Boxing Association, IBA). Het bokstoernooi voor mannen bestaat sinds 1974. Het  werd aanvankelijk elke vier jaar georganiseerd en vanaf 1989 elke twee jaar. Sinds 2001 bestaat er een afzonderlijk toernooi voor vrouwen. Na het Olympische bokstoernooi zijn de wereldkampioenschappen het belangrijkste toernooi in het amateurboksen.

Gewichtsklassen 
De volgende gewichtsklassen worden sinds 20 september 2021 door de IBA gehanteerd. Deze wijken iets af van de gewichtsklassen die op Olympische Spelen en bij het professioneel boksen worden gebruikt.

Edities

Mannen 

Bron: IBA

Vrouwen 

Bron: IBA